Rare:

 Rare — британская частная компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр.
 «Rare» — сборник песен Дэвида Боуи, изданный лейблом RCA Records в период рождественских праздников 1982 года.
 Rare Bird — группа прогрессивного рока, основана в 1969 году в Англии.
 Rare Earth — американская рок-группа, образовавшаяся в 1968 году в Детройте, Мичиган.